

Sigle 
 Eccessiva sonnolenza diurna – sintomo medico
 Electronic software delivery –  distribuzione digitale di un software e, di conseguenza, tipo di versione della relativa licenza
 Electrostatic discharge – scarica elettrostatica
 Elliott, Suresh e Donohue – una equazione di stato dei gas
 Emergency Shutdown System – sistema di spegnimento di emergenza
 Enlightened Sound Daemon – demone informatico per la gestione del suono
 Endoscopic submucosal dissection, in italiano Dissezione endoscopica della sottomucosa – Tecnica di asportazione en-bloc, per via endoscopica, di lesioni neoplastiche

Codici 
 ESD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eastsound (Stati Uniti)

Economia 
 ESD Italia – centrale d'acquisto della grande distribuzione organizzata

Altro 
 Esd – abbreviazione del Libro di Esdra